Дуайер () — английская фамилия. Известные носители:

 Дуайер, Боб (род. 1940) — австралийский регбист и регбийный тренер.
 Дуайер, Горди (род. 1978) — канадский хоккеист и тренер.
 Дуайер, Джон Дункан (1915—2005) — американский ботаник, почётный профессор биологии.
 Дуайер, Дом (род. 1990) — англо-американский футболист.
 Дуайер, Конор (род. 1989) — американский пловец.
 Дуайер, Мэтт (род. 1989) — канадский боец ММА.
 Дуайер, Патрик (род. 1983) — американский хоккеист.
 Дуайер, Роберт (1939—1987) — американский политик, совершивший самоубийство во время телевизионной пресс-конференции.